En Pologne, Kazimierzów peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kazimierzów, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Kazimierzów, village du powiat de Bełchatów,
 Kazimierzów, village du powiat de Łódź-est,
 Kazimierzów, village du powiat d'Opoczno,
 Kazimierzów, village du powiat de Rawa,
 Kazimierzów, village du powiat de Skierniewice.

dans la voïvodie de Lublin 
 Kazimierzów, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Kazimierzów, village du powiat de Gostynin,
 Kazimierzów, village du powiat de Łosice, 
 Kazimierzów, village du powiat de Mińsk, 
 Kazimierzów, village du powiat de Zwoleń, 
 Kazimierzów, village de la gmina de Stoczek, 
 Kazimierzów, village de la gmina de Wierzbno.